Mount Lebanon kan syfta på följande platser:

Grenada 

 Mount Lebanon (berg i Grenada), Saint Andrew,

USA 

 Mount Lebanon, Pennsylvania, ort, Allegheny County, 

Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar